Фэннин (Фаннин) () — английская фамилия и топоним:

Персоналии 
 Фэннин, Джеймс (1804—1836) — американский военачальник, герой Техасской революции.
 Фэннин, Пол (1907—2002) — американский политик, 11-й губернатор Аризоны.

Топоним 
 Фаннин — округ в штате Джорджия, США.
 Фаннин — округ в штате Техас, США.

См. также 
 Фэннин-Маньчжурский автономный уезд